Les Palaeopropithecidae forment une famille aujourd'hui éteinte de primates lémuriformes originaires de Madagascar comprenant quatre genres et huit espèces.

Ils étaient les plus grands lémuriens connus jusqu'à présent et on estime que les derniers ont disparu il y a environ 500 ans car animaux lents, diurnes et bruyants, ils ont été chassés facilement par l'homme.

Classification

Espèces 
 Genre Archaeoindris avec une seule espèce :
 Archaeoindris fontoynonti.
  Genre Babakotia avec une seule espèce :
 Babakotia radofilai.
 Genre Mesopropithecus avec trois espèces :
 Mesopropithecus dolichobrachion
 Mesopropithecus globiceps 
 Mesopropithecus pithecoides.
 Genre Palaeopropithecus avec trois espèces :
 Palaeopropithecus ingens
 Palaeopropithecus maximus 
 Palaeopropithecus kelyus

Galerie

Références 

 
Famille de primates fossile
Taxon fossile décrit en 1973